Reddin est un patronyme et prénom pouvant désigner :

Patronyme
 (née en 1965), gymnaste et entraîneuse britannique
 (1914-1976), joueur irlandais de basket-ball
 (né en 1988), joueur irlandais de hurling
Keith Reddin (né en 1956), acteur et scénariste américain
, athlète paralympique britannique
 (1916-2004), homme politique américain en Californie
 (1919-2015), joueur irlandais de hurling
 (1930-1999), théoricien britannique en béhavioralisme

Prénom
 (1848-1923), président universitaire américain

Voir aussi

Homonymie de patronyme